Nudler steht für:

 Nudler (Weyarn), ein Ort der Gemeinde Weyarn im Landkreis Miesbach

Nudler ist der Familienname folgender Personen:

 Julio Nudler (1941–2005), argentinischer Wirtschaftsjournalist